Nicholas Ridley kan syfta på:

 Nicholas Ridley (biskop) (omkring 1500–1555), engelsk martyr
 Nicholas Ridley, baron Ridley av Liddesdale (1929–1993), brittisk politiker

Se även 
 Henry Nicholas Ridley (1855−1956), engelsk botaniker